Католический университет в Ружомберке  — публичное высшее учебное заведение с конфессиональным характером. Университет учреждён 1 июля 2000 г. согласно Закону № 167/2000 Свода законов от 10 мая 2000 г. Изначально созданный как частный, решением Народной Рады Словацкой Республики № 131/2002 "О высших учебных заведениях" университет получил статус публичного с конфессиональным характером. Ректором является монс. проф. д-р богословия Йозеф Яраб.

Факультеты 
В Католическом университете в Ружомберке четыре факультета:
 Философский факультет
 Педагогический факультет
 Теологический факультет (в отличие от прочих факультетов находится в г. Кошице)
 Факультет здравоохранения

Ссылки 

Организации, основанные в 2000 году
Университеты Словакии